Ровины — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ровины — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Ровины — деревня в Ворончанском сельсовете Кореличского района Гродненской области.
 Ровины — деревня в Малюшичском сельсовете Кореличского района Гродненской области.

Польша 
 Ровины — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства.

См. также 

 Колония Ровины